DN Galan 2013 – mityng lekkoatletyczny zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi 2013, który odbył się 22 sierpnia w Sztokholmie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

2013 w lekkoatletyce
DN Galan
2013 w Szwecji